"Herradura" pode ser:
 Entronque de Herradura,cidade cubana de Piñar del Rio
 Herradura (Formosa), na Argentina
 San Luis La Herradura, cidade salvadorenha de La Paz

Ver também
 Ferradura (desambiguação)

Desambiguações de topônimos